Тёрнрос () — шведская фамилия. Известные носители:

 Тёрнрос, Вероника (род. 1962) — финская женщина-политик.
 Тёрнрос, Веса (1982—2020) — финский стрелок.